«—» — спортсмены не участвовали в соревнованиях;
«0» — участвовали, но не получили зачётных очков.

, , , , , , , , , , , , , , , , ,  не получили зачётных очков.

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Иннсбрук 1976 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1976
Итоги зимних Олимпийских игр